Paul Johansson kan avse:
 Paul Johansson (skådespelare), en kanadensisk skådespelare (1964 - )
 Paul Johansson, en svenska sångaren som nu har namnet Paul Sahlin (1955 - )